Keating (családnév)
 Amerikai Egyesült Államok
 Keating (Oregon)
 Keating (Pennsylvania)